Баньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Баньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Баньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од